Protzen steht für:

den folgenden Ort
 Protzen, Ortsteil von Fehrbellin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg

den Familiennamen folgender Personen:

 Carl Theodor Protzen (1887–1956), deutscher Maler
 Henny Protzen-Kundmüller (1896–1967), deutsche Malerin
 Jean-Pierre Protzen (1934–2021), Schweizer Architekt und Designtheoretiker 
 Jenny Protzen (Geburtsname von Jenny Gronen; 1845–1910), deutsche Malerin
 Ludwig Protzen von Schramm (1777–1856), preußischer Generalmajor 
 Otto Protzen (1868–1925), deutscher Segler und Landschaftsmaler
 Richard Protzen (1848–1931), deutscher Generalleutnant

die Nutzung als Verb: 	
 	
 Protzen mit materiellen Gütern, siehe Geltungskonsum
 Imponieren mit Muskeln („Muskelprotz“), siehe Bodybuilding
 für das Absetzen (Abprotzen) des Geschützes
 umgangssprachlich: eine Toilette aufsuchen
	
Siehe auch:
 Brotzen
 Protze (Begriffsklärung)
 Protzer